Il singolare femminile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Al'ona Bondarenko.

Jelena Janković ha battuto in finale 6–4, 6–2  Dinara Safina.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Dinara Safina (finale)
 Serena Williams (terzo turno)
 Venus Williams (terzo turno)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Jelena Janković (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Caroline Wozniacki (quarti)

 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Flavia Pennetta (semifinali)
 Dominika Cibulková (primo turno)
 Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009